Дороти Джонсон Вон ( — ) — американский  и вычислитель, работала в Национальном консультативном комитете по аэронавтике (НАКА) и НАСА в Лэнгли исследовательского центра в Хэмптоне в штате Виргиния. В 1949 году стала исполняющим обязанности руководителя расчётчиков Западного района, первой чернокожей женщиной, которая контролировала работников вычислительного центра.

Позже она официально вступила в эту должность и возглавила секцию программирования отдела анализа и расчета (ACD) в Лэнгли.

Ранние годы 
Вон родилась 20 сентября 1910 года, в Канзас-Сити, штат Миссури, дочь Леонарда и Энни Джонсон. Её семья переехала в Западную Виргинию, где она окончила школу в 1925 году. Она окончила Уилберфорсский университет (штат Огайо) со степенью бакалавра по математике в 1929 году.

Карьера 
После колледжа Вон работала учителем математики средней школы в Виргинии. Она хотела помочь своей семье во время Великой депрессии. Дороти вышла замуж за Ховарда Вона-младшего в 1932 году, у пары было шестеро детей.

В 1943 году Вон начала свою 28-летнюю карьеру математика и программиста в Научно-исследовательском центре Лэнгли. Она специализировалась на расчётах по траектории полёта на фортране. Один из её детей также позже работал в НАСА.

В 1943 году Вон начала работать в НАСА, в числе женщин-математиков, которые выполняли сложные расчёты. Вон была назначена на Запад района исследовательского центра Лэнгли в Хэмптоне, штат Виргиния. Эта группа состояла из афроамериканских женщин, которые делали сложные математические расчёты вручную, используя инструменты того времени.

Их работа развивалась в послевоенные годы для поддержки научных исследований и проектирования для космической программы Соединённых Штатов. Вон перешла в область электронной вычислительной техники в 1961 году, после того, как НАСА ввела первые цифровые компьютеры до центра. Вон владела компьютерным программированием, обучая себя Фортран (англ. Fortran) и обучала ему своих коллег, чтобы подготовить их к переходу. Она способствовала разработке космической программы.

В 1949 году Вон была назначена исполняющим обязанности главы руководителя расчётчиков Западного района, перенимая эту должность от белой женщины, которая умерла. Она была одной из немногих женщин-руководителей. Вон управляла группой, состоящей исключительно из чернокожих женщин-математиков.

Вон работала в отделе численных методов 1960-е годы. Позже она стала частью Отдела анализа и расчета (ACD). Она работала в НАСА Лэнгли в целом двадцать восемь лет.

Последние годы 
Вон ушла из НАСА в 1971 году, в возрасте 60 лет. Умерла 10 ноября 2008 года в возрасте 98 лет.

Дороти была членом Альфа-Каппа-Альфа, афроамериканского женского клуба. Она также была активным членом Африканской методистской епископальной церкви, где участвовала в музыкальной и миссионерской деятельности.

Примечания

Источники 
 Beverly Golemba, Human Computers: The Women in Aeronautical Research , unpublished manuscript 1994, NASA Langley Archives
 Beverly Golemba, Human Computers: The Women in Aeronautical Research, unpublished manuscript 1994, NASA Langley Archives

Выпускники Уилберфорского университета